Comunidades hace referencia a varios artículos:

Conceptos sociales
Comunidad
Sociedad
Pueblo

Ciencia
 Biocenosis, término biológico
 Estructuras comunitarias, en Teoría de grafos

Historia
 Guerra de las Comunidades de Castilla
 Revolución comunera de Paraguay en la América española.
 Comunidades Europeas